The Jelly Fish – cortometraggio del 1913 diretto da Raymond L. Ditmars
The Jelly Fish – cortometraggio  del 1918 prodotto dalla National Film Corporation of America
The Jelly Fish – cortometraggio del 1926 diretto da John G. Adolfi